Nositelů jména František Nedvěd je více:
 František Nedvěd (1947–2021) – český zpěvák a kytarista
 František Nedvěd (politik) (1876–1943) – český politik
 František Nedvěd (malíř) (*1919) – český malíř